Делаж () — французская фамилия. Известные носители:
 Делаж, Гюстав (1883—1946) — французский авиаконструктор.
 Делаж, Мари-Ив (1854—1920) — французский зоолог.
 Делаж, Луи (1874—1947) — французский пионер автомобилестроения.
 Делаж, Микаэль (род. 1985) — французский велогонщик.
 Делаж, Морис (1879—1961) — французский композитор, музыкальный критик.

См. также 
 «Delage» — французская автомобилестроительная компания